Islands første ambassadør i Danmark var Sveinn Björnsson i 1920. Islands nuværende ambassadør i Danmark er Benedikt Bjarki Jónsson.

Liste over ambassadører

Kilder 

Lister over personer fra Island
Ambassadører